La Guinness Premiership 2008/09 è il 22º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.
Iniziato il 6 settembre 2008, è in corso di svolgimento e vede impegnati 12 club che, da settembre 2008 ad aprile 2009, disputano la regular season con gare di andata e ritorno.

A maggio 2009 sono previste le semifinali, da disputarsi in casa della prima e della seconda classificata della regular season, rispettivamente contro la quarta e la terza classificata.
I vincitori delle due finali disputano la finale, in programma per il 16 maggio 2009 a Twickenham.

Le prime quattro classificate della Guinness Premiership accedono alla Heineken Cup 2009/10; le squadre dal 5º all'11º posto accedono all'European Challenge Cup 2009/10; l'ultima classificata retrocede in National Division One.

Campione uscente del torneo è il London Wasps, che ha vinto nel maggio 2008 la finale di Twickenham contro il Leicester Tigers.


Sistema di punteggio 
Per ogni incontro possono essere assegnati fino a un massimo di 7 punti, di cui 4 obbligatori e 3 di bonus, così ripartiti:
 4 punti per la squadra che vince l'incontro, oppure
 2 punti ciascuno alle squadre che pareggino l'incontro.
 0 punti alla squadra che perde l'incontro.
 1 punto di bonus alla squadra che in un incontro marchi almeno 4 mete.
 1 punto di bonus alla squadra che perda l'incontro con uno scarto inferiore a 8 punti.

La classifica viene formata sommando i punti che ogni squadra realizza al termine di ogni incontro. In caso di parità di punti, si procede secondo le seguenti discriminanti, nell'ordine:
 Numero di vittorie (la squadra con più vittorie è la migliore tra le pari merito);
 Differenza punti fatti/subìti;
 Numero di punti realizzati;
 Classifica avulsa nel doppio confronto diretto;
 Maggior numero di vittorie esclusa la prima giornata di campionato, e a seguire escluse le altre, in caso di ulteriore parità.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2008-2009, da GuinnessPremiership.com